

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 23, w tym 12 podstawowych
 Międzylesie – miasto
 Międzylesie – część miasta Konin
 Międzylesie – część miasta Tuchola
 Międzylesie – część miasta Warszawa, w dzielnicy Wawer 
 Międzylesie – część miasta Wieleń
 Międzylesie – część wsi Kopaniec w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Stara Kamienica
 Międzylesie – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów
 Międzylesie – część wsi Wólka Polinowska w  woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów 
 Międzylesie – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Skąpe 
 Międzylesie – przysiółek wsi Gościeszowice w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Niegosławice
 Międzylesie – część wsi Poznachowice Górne w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Międzylesie – część wsi Róża w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Międzylesie – część wsi Zasów w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Żyraków
 Międzylesie – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja
 Międzylesie – część wsi Stara Wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilamowice
 Międzylesie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin
 Międzylesie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa 
 Międzylesie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto 
 Międzylesie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Międzylesie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno
 Międzylesie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Władysławów 
 Międzylesie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Damasławek
 Międzylesie – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo

Administracja 
 Międzylesie – dawna gromada w powiecie włoszczowskim
 Międzylesie – dawna gromada w powiecie tureckim
 Międzylesie – dawna gromada w powiecie wągrowieckim
 Międzylesie – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1926-1932 w woj. poleskim

Miejscowości na Białorusi 
 Międzylesie – agromiasteczko w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Międzylesie